

Miejscowości na Białorusi 
 Czerewki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie lidzkim, w sielsowiecie Trzeciakowce
 Czerewki – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Narocz
 Czerewki – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie sieneńskim, w sielsowiecie Stara Bielica

Miejscowość w Polsce 
 Czerewki – wieś w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, w gminie Juchnowiec Kościelny